Роберт Райхел (; род. 25 июня 1971, Литвинов) — чехословацкий и чешский хоккеист и хоккейный тренер, игравший на позиции центрального нападающего. Начинал свою карьеру в составе клуба «Литвинов» из первой хоккейной лиги Чехословакии, в сезоне 1989/90 забросил 49 шайб (второй в истории Чехословакии результат). Провёл 11 сезонов в НХЛ за клубы «Калгари Флэймз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Финикс Койотс» и «Торонто Мейпл Лифс» — 830 игр, 252 шайбы, 378 голевых передач (итого 630 очков). В активе Райхела также выступления за немецкий клуб «Франкфурт Лайонс». Завершил карьеру в 2010 году капитаном «Литвинова».

Выступал за сборные Чехословакии и Чехии, член символических сборных чемпионатов Европы (до 18 лет) и чемпионатов мира (до 20 лет), а также взрослых чемпионатов мира. Участник Кубка Канады и Кубка мира. Трижды чемпион мира (1996, 2000, 2001), четырежды бронзовый призёр чемпионатов мира. Олимпийский чемпион 1998 года: в полуфинале против Канады реализовал единственный буллит сборной Чехии.

Карьера игрока

Литвинов, Калгари и Нью-Йорк 
Роберт начал свою игровую карьеру в возрасте 16 лет, став игроком клуба «Литвинов» в первой лиге Чехословакии. В первом сезоне 1987/88 он набрал 27 очков, во втором сезоне 1988/89 — 48 очков. В 1989 году на ежегодном Драфте НХЛ Роберт был выбран в 4-м раунде под 70-м номером командой «Калгари Флэймз». Сезон 1989/90 провёл в «Литвинове», где в 52 играх регулярного чемпионата и плей-офф забросил 49 шайб и установил второй результат в истории Чехословакии, став лучшим нападающим года, попав в команду звёзд чемпионата ЧССР и уступив только Доминику Гашеку в борьбе за звание лучшего хоккеиста года.

На момент своего отправления в «Калгари Флэймз» в сезон 1990/91 Райхел считался одним из наиболее перспективных чехословацких хоккеистов. 8 октября 1990 года он провёл первый матч против «Виннипег Джетс», а 20 октября забросил первую шайбу в игре против «Бостон Брюинз». Он набрал в первом сезоне 41 очко, а во втором — уже 54 очка. В сезоне 1992/93 он занял 2-е место по числу набранных очков (88 против 100 очков Теорена Флёри), а в сезоне 1993/94 с 93 очками уже стал лидером.

Из-за локаута в первой половине сезона 1994/95 Райхел выступал за «Франкфурт Лайонс» в Германии, набрав 43 очка в 21 матче, а по возвращении в «Калгари» набрал 35 очков в 48 встречах. Позже с клубом произошёл конфликт по поводу контракта: по итогам сезона Райхел получил 725 тысяч канадских долларов, но ему предлагали 1 миллион долларов в США во Франкфурте. В итоге Райхел отправился выступать в сезоне 1995/1996 за немецкий клуб и по итогам 46 игр набрал 101 очко (47 голов и 54 голевые передачи).

Райхел и «Флэймз» сумели разрешить конфликт после возвращения Роберта из Германии: в сезоне 1996/97 он заключил контракт на три года на сумму в 4,4 миллиона долларов США, но провёл всего 70 игр и набрал 43 очка (16 голов и 27 голевых передач), вследствие чего пошли слухи о продаже игрока. 18 марта 1997 года состоялся обмен Райхела на Марти Макинниса, Тайрона Гарнера и игрока из 6-го раунда Драфта НХЛ 1997 года между «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Айлендерс». За 12 игр в составе «островитян» Райхел набрал 19 очков, а по сумме выступлений за две команды по итогам сезона — 62 очка.

Финикс, Торонто и Литвинов 
Сезон 1997/98 года в составе «Айлендерс» Райхел отыграл полностью, забросив 25 шайб и отдав 40 голевых передач. В середине сезона 1998/99 он был продан «Финикс Койотс»: 20 марта 1999 года состоялся обмен на Брэда Исбистера и правом на драфт игроков. Райхел, будучи ограниченно свободным агентом, пытался добиться суммы контракта в 3 миллиона долларов США, однако после провала переговоров решил вернуться домой в «Литвинов».

Средний результат в течение двух сезонов за «Литвинов» — более 1 очка за игру. Права на продажу игрока «койоты» передали ещё одному клубу НХЛ — «Торонто Мейпл Лифс» (вместе с Трэвисом Грином и Крэйгом Миллсом) в обмен на Даниила Маркова, сделка состоялась 12 июня 2001 года. В сезоне 2001/2002 он забросил 20 шайб, превзойдя эту отметку в 7-й раз в своей карьере в НХЛ, и довёл число очков до 51. Однако наметилась отрицательная динамика: в сезоне 2002/2003 он набрал 42 очка, в сезоне 2003/2004 — 30. После этого Райхел покинул НХЛ и доиграл в «Литвинове», добившись рекорда в 47 очков в 52 встречах в сезоне 2006/07. Карьеру завершил в 2010 году.

В сборной 
С 1987 по 2004 год Райхел был бессменным игроком в составе сборных ЧССР и Чехии. С 1988 по 1990 год он сыграл на пяти турнирах среди юниорских и молодёжных команд. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров, через год взял серебряную медаль (в 1989 году он набрал 21 очко в 6 играх). С 1988 по 1990 год сыграл на трёх чемпионатах мира среди молодёжи, взяв дважды бронзовые медали, а в 1990 году стал лучшим бомбардиром с 21 очками (единственный игрок в истории — лучший по очкам на юниорских чемпионате Европы и чемпионате мира). Вошёл в сборную звёзд турнира и стал лучшим нападающим, с 40 очками считается лучшим бомбардиром молодёжных чемпионатов мира (рекорд всё ещё не побит).

Дебют на чемпионатах мира состоялся в 1990 году. Райхел играл в нападении вместе с Бобби Холиком и Яромиром Ягром, набрал 11 очков и завоевал бронзовую медаль, попав в сборную звёзд чемпионата. В 1996 и 2001 годах он снова попадал в сборные звёзд, выиграв в 1996, 2000 и 2001 годах чемпионаты мира (в его активе есть ещё четыре бронзовые медали). На чемпионате мира 2001 года в Германии Райхел стал лучшим бомбардиром сборной Чехии, набрав 12 очков (5+7) в 9 матчах при показателе полезности +11.

В 1998 году Райхел стал олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии, что считается высшим её достижением на Олимпийских играх со времён распада Чехословакии. В полуфинале Чехия играла против сборной Канады, по итогам основного времени был счёт 1:1, а овертайм не выявил победителей. Исход матча решался в серии буллитов. Роберт Райхел бросал первым из чехов и сумел пробить Патрика Руа. Остальные чехи не забили свои буллиты, но Доминик Гашек парировал все броски канадцев, таким образом буллит Райхела стал победным. В финале сборная Чехии обыграла команду России со счётом 1:0. В 2002 году Райхел также играл на Олимпиаде, но тогда сборная не преодолела четвертьфинал, проиграв России 0:1.

Последним крупным турниром в составе сборной Чехии для Роберта стал Кубок мира 2004 года, где он был капитаном сборной. На турнире в 4 матчах Райхел не набрал ни одного очка (чехи в полуфинале в овертайме проиграли канадцам).

Личная жизнь 
Райхел имеет немецкие корни. Его брат , также хоккеист, переехал в Германию в 1990 году и, приняв гражданство Германии, стал выступать за сборную Германии, проведя в её составе более 150 матчей. 15 февраля 2002 года он сыграл против своего брата на Олимпийских играх (чехи выиграли 8:2, Роберт забросил последнюю шайбу в матче): этот случай стал вторым в истории олимпийского хоккея. Мартин всю карьеру провёл в немецких клубах, в 2017 году был включён в Зал славы немецкого хоккея.

Племянник Роберта и сын Мартина  (род. 2002) также стал хоккеистом и выступает за сборную Германии.

Статистика выступлений

Регулярный сезон и плей-офф

В сборной

Личные достижения и награды

Примечания 

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Члены Зала славы ИИХФ

Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»